National League peut faire référence à :

Football 
 National League, la ligue de football située en-dessous de l'English Football League et qui organise les championnats des  et  niveaux du football anglais.
 National League, le championnat anglais de  division et organisé par la ligue éponyme ci-dessus;

Football américain 
 Ligue nationale, l'une des deux ligues de baseball constituant la Major League Baseball aux États-Unis et au Canada.

Politique 
 National League : parti politique actif en Irlande de 1926 à 1931.